Georgenhaus bezeichnet:

Hospital St. Georg (Leipzig)
Georgenkrankenhaus